George Clinton – brytyjski oficer, gubernator Nowego Jorku
 George Clinton – amerykański wiceprezydent, gubernator Nowego Jorku
 George Clinton – amerykański polityk
 George Clinton – amerykański muzyk
 George S. Clinton – amerykański muzyk
 George William Clinton – burmistrz Buffalo